Фолья () — река в центральной Италии. Длина 90 км. 

Исток в Тоскано-Эмилианских Апеннинах, область Тоскана.  Течёт преимущественно по территории области Марке. Впадает в Адриатическое море у города Пезаро.

В древности назвалась Pisaurus, протекала через город Pisaurum (современный Пезаро).

Примечания 

Реки, впадающие в Адриатическое море
Реки Марке
Реки Тосканы